Klobása může být:

 klobása – uzenářský výrobek
 Ludvík Klobása (* 1928) – český teolog
 Stanislav Klobása (* 1994) – český fotbalista

Podobné znění:
 Josef Klobás (1914–1943) – československý důstojník a odbojář popravený nacisty